El nombre de Luis Luque puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Luis Luque (1956-), actor argentino. 
 Luis Luque Cabrera (1971-), director de teatro, ayudante de dirección, entrenador de actores y actor español.